Rinkaby kyrka kan syftya på:

Rinkaby kyrka, Skåne – en kyrkobyggnad i Rinkaby, halvvägs mellan Kristianstad och Åhus i Lunds stift
Rinkaby kyrka, Närke – en korskyrka i Rinkaby i Glanshammars församling, Strängnäs stift